

Presentación Previa 
La pareja formada por John Paul Fruttero y Raven Klaasen son los campeones defensores. No pudieron defender su título ya que decidieron no participar.

La pareja de colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Yuki Bhambri y Wang Chieh-fu.

Cabeza de serie 

  'Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Campeones)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)

<li> Ruben Gonzales /  Treat Conrad Huey (Semifinales)
<li> Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kaohsiung 2013